Benoît Abtey (né en 1974), auteur et illustrateur français de romans et bandes-dessinées historiques ;
 Jacques Abtey (1906-1998), officier du service de renseignement et du contre-espionnage français.

Voir aussi 
 Chocolaterie Abtey